Příjmení Richardson [ričrdsn] nosí více různých osobností:

 Bill Richardson (1947) – americký politik
 Cameron Richardson (1979) – americká modelka a herečka
 David Richardson – více osob, rozcestník
 Geoff Richardson – více osob, rozcestník
 Haley Lu Richardson (1995) – americká herečka
 Heather Bergsmaová, rozená Richardsonová (1989) – americká rychlobruslařka
 Jason Richardson (atlet) (1986) – americký atlet, sprinter
 Jerome Richardson (1920–2000) – americký jazzový saxofonista a flétnista
 Joely Richardson (1965) – britská herečka, sestra Nataschy
 John Richardson (1787–1865) – zoolog
 Kevin Richardson (1974) – jihoafrický chovatel zvířat
 Kieran Richardson (1984) – anglický fotbalista
 Lewis Fry Richardson (1881–1953) – anglický matematik, fyzik, meteorolog, psycholog a pacifista
 Miranda Richardson (1958) – anglická herečka
 Natasha Richardson (1963–2009) – anglická herečka, sestra Joely
 Owen Willans Richardson (1879–1959) – anglický fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Robert Richardson (kameraman) (1955) – americký filmový kameraman
 Robert Coleman Richardson (1937–2013) – americký fyzik, nobelista
 Samuel Richardson (1689–1761) – anglický spisovatel
 Terry Richardson (1965) – americký portrétní a dokumentární fotograf
 Tony Richardson (1928–1991) – anglický filmový a divadelní režisér

Podobné příjmení 
 Richards (příjmení)

Jiné 
 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport – mezinárodní letiště v městě Winnipeg v kanadské provincii Manitoba
 Národní hřbitov Fort Richardson – národní hřbitov USA
 Richardson (Texas) – americké město v Texasu
 další sídla